Ronis peut désigner : 

 Willy Ronis, photographe français (1910 - 2009) ;
 Aivis Ronis, diplomate letton (1968 - ) ;
 Ronis, entreprise française de serrurerie créée en 1916.

Homonymie de patronyme